Gabinet Merkel I (2005-2009)
 Gabinet Merkel II (2009-2013)
 Gabinet Merkel III (2013-)